Havenaar ist der Familienname folgender Personen:

 Dido Havenaar (* 1957), niederländisch-japanischer Fußballspieler
 Mike Havenaar (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Nikki Havenaar (* 1995), japanischer Fußballspieler